ADN este o combinație de trei litere care se poate referi la

Acronime

Biologie 
 Acid dezoxiribonucleic, substanță organică foarte complexă definitorie pentru orice ființă vie

Educație (în țările de limbă engleză) 
 Associate Degree in Nursing, similar cu Associate of Science in Nursing
 Assistant Director of Nursing

Media 
 Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst, fosta agenție de știri de stat a fostei Republici Democrate Germane
 Anchorage Daily News, unul din ziarele din statul american Alaska
 ADN (ziar), un ziar din Spania

Politică 
 Acción Democrática Nacionalista (Acțiunea democratică naționalistă), partid politic din Bolivia
 Alleanza Democratica Nazionale (Alianța democratică națională), fost partid politic din Italia

Știință 
 Auditory Disability with Normal Hearing, termen pentru King-Kopetzky syndrome
 Ammonium dinitramide, un tip de combustibil pentru rachete

Tehnologie 
 Adobe Digital Negative (file format), o imagine brută designată de companie Adobe Systems
 Application Delivery Network, o serie de tehnologii a suite of technologies for improved delivery of applications across the Internet
 Autodesk Developer Network, un program pentru dezvoltatorii de programe lucrând cu programul Autodesk
 Aircraft Data Network, o specificare pentru standardele rețelelor pentru instalațiile aeronavelor comerciale
 Advanced Digital Network, linie telefonică închiriată de 56k utilizată curent în terminale multiplexe
 App.net (App Dot Net), o rețea de comunicare socială bazată pe subscriere

Alte utilizări 
 ADN, codul IATA pentru Aeroportul Andes din Andes, Antioquia, Columbia 
 ADN, National Rail code for Ardrossan Town railway station, United Kingdom
 Any Day Now, o abreviere obișnuită în cazul mesajelor textate în limba engleză 
 Ashley, fostă linie de cale ferată din statul american Arkansas

Acronime de trei litere